Ливанская премьер-лига 2009/2010  — 62-й сезон чемпионата Ливана по футболу. Всего в чемпионате приняло участие 12 команд, клуб «Аль-Ахед» во второй раз в своей истории завоевал титул чемпиона. Сезон начался 10 октября 2009 года и закончился 8 мая 2010 года.

Клубы-участники 
«Салам Згарта» вылетел из премьер-лиги по итогам сезона 2008/2009, заняв последнее место. Его заменили клубы из 1-й лиги: «Аль-Ахли Сайда» и «Аль-Исла». Таким образом число участников чемпионата возросло с 11 до 12 по сравнению с предыдущим сезоном.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Чемпионат Ливана 2009/2010 на www.rsssf.com 

Футбол в Ливане